Der FK Nevėžis Kėdainiai ist ein litauischer Fußballverein aus Kėdainiai. Der Verein spielt derzeit in der A lyga.

Geschichte 
 1962  – Nevėžis
 1992  – Chemikas
 1996  – Nevėžis-Fostra, Nevėžis-Lifosa
 1999  – Nevėžis

Litauische Meisterschaft

Die erste Mannschaft 
Seit 2022

Stand: 12. November 2022

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Weblinks 
 Offizielle Website
 Soccerway
 alyga.lt
 Globalsportsarchive

Einzelnachweise 

Nevėžis
Nevezis
FK Nevezis Kedainiai
Sport (Rajongemeinde Kėdainiai)